Joseph Chebet (1970), Keniaanslangeafstandsloper
 Peter Kiplagat Chebet (1982), Keniaans langeafstandsloper
 Peter Chebet Kiprono (1974), Keniaans langeafstandsloper
 Wilson Chebet (1985), Keniaans langeafstandsloper
 Emily Chebet (1986), Keniaans langeafstandsloopster
 Evans Chebet (1988), Keniaans langeafstandsloper